

Рибне — село, Костанайський район, Костанайська область

Населені пункти та їхні частини
 Рибне — село в гміні Ґостинін Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Рибне — село в гміні Солина Ліського повіту Підкарпатського воєводства
 Рибне — частина села Явірник-Руський (Яворник-Руський) в гміні Бірча Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства

Рибне — місто у Рязанській області
 Рибне — село, Альменєвський округ, Курганська область
 Рибне — селище, Дмитровський міський округ, Московська область
 Рибне — село, Каменський район, Алтайський край
 Рибне — село, Острогозький район, Воронезька область
 Рибне — село, Солонешенський район, Алтайський край
 Рибне — присілок, Цілинний округ, Курганська область

Рибне — село, Запорізька область, Гуляйпільський район
 Рибне — село, Івано-Франківська область, Косівський район
 Рибне — село, Івано-Франківська область, Тисменицький район
 Рибне — місцевість у місті Києві
 Рибне — заповідне урочище, Івано-Франківська область
 Рибне — заповідне урочище, Чернівецька область

Примітки